GNOME Mobile And Embedded (GMAE) est une édition de l'environnement de bureau GNOME adaptée aux appareils de poche. C'est un logiciel Libre issu du projet GNU.

GMAE comprend un ensemble d'éléments visant à obtenir une plate forme que l'on trouve sous le nom de GNOME Mobile Platform'''ou GNOME Mobile & Embedded Platform (GMEP), dérivée de GNOME pour les assistants personnels (ou PDA comme les pocket PC), les téléphones portables évolués (ou smartphones), les tablettes Wi-Fi et autres systèmes basés sur des technologies comparables.

GMAE est encadrée par la GNOME Mobile & Embedded Initiative (GMEI)'', qui gère son intégration extérieure, sa promotion, son adéquation avec GNOME desktop, ses relations avec d'autres projets comme Avahi, BlueZ, Cairo, GPE, GStreamer, GTK+, Hildon, Maemo, MatchBox, OpenMoko, Telepathy et Tinymail.

Parmi les participants : Access, Canonical, Debian, Intel, Nokia, OLPC ou Red Hat.

Voir aussi 
 Le site GNOME Mobile & Embedded Initiative 
 Article de génération nt : GMAE: développer des composants GNOME pour appareils mobiles

GNOME
Assistant personnel
Logiciel pour Linux